Boconoito, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Boconoíto : ville et chef-lieu de la municipalité de San Genaro de Boconoíto dans l'État de Portuguesa ;
 San Genaro de Boconoíto : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Capitale San Genaro de Boconoíto : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de San Genaro de Boconoíto dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme